Terranova kan syfta på:

Terranova (rundmaskar) – ett släkte av rundmaskar

Geografi

Italien 

 Terranova Sappo Minulio, kommun, Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria, 
 Terranova, Piemonte, Provincia di Alessandria, 
 Terranova, Sicilien, Agrigento,

Marshallöarna 
 Tinak, ö, Arnoatollen, 
 Kilange (ö), Arnoatollen,

Mexiko 

 Terranova, Mexiko, ort, Michoacán de Ocampo, Tarímbaro,

Puerto Rico 
Terranova, Puerto Rico – ort